Knacke est un nom propre

Patronyme 

 Christiane Knacke (née en 1962), nageuse est-allemande.

Autre 
 (4312) Knacke, un astéroïde.

Voir aussi 
 

Homonymie